Le Martinet – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Martinet (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Martinet de Cerdanya – miejscowość w Hiszpanii,  w prowincji Lleida, w comarce Baixa Cerdanya
 André Martinet – francuski lingwista